Simmersdorf kan syfta på:

 Simmersdorf – tyska namnet på en ort i Tjeckien, se Smrčná
 Simmersdorf, Gross Schacksdorf-Simmersdorf – ort, tidigare kommun, Gross Schacksdorf-Simmersdorf, Brandenburg